(1963-), écrivain espagnol ;
 Valentí Marín i Llovet